LBL est un sigle, qui peut signifier :
 Laboratoire national Lawrence-Berkeley, un laboratoire américain de recherche en physique
 Liège-Bastogne-Liège, course cycliste
 Laidback Luke, DJ Hollandais connu pour ses remixs
 Sigle de 3 caractères